Мађента има више значења:
 Мађента (Милано), насеље у округу Милано, Италија
 Мађента (Павија), насеље у округу Павија, Италија